Stein har flere betydninger:

Stednavne 
 Stein (Limburg) – en kommune og en by i provinsen Limburg i Holland
 Stein (Mittelfranken) – en by i Landkreis Fürth i delstaten Bayern i Tyskland
 Stein (Probstei) – en by og kommune i Amt Probstei i Kreis Plön i delstaten Slesvig-Holsten i Tyskland
 Stein an der Donau – bydel i Krems an der Donau (selvstændig by indtil 1938) i delstaten Niederösterreich i Østrig
 Weißer Stein – et bjerg i Odenwald i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland

Personer med Stein som efternavn 
 Aurel Stein – ungarsk/britisk opdagelsesrejsende og arkæolog
 Bente Stein Mathisen – norsk politiker
 Björn Stein – svensk instruktør og filmklipper
 Colin Stein – skotsk fodboldspiller
 Edith Stein – tysk filosof og katolsk helgen og martyr
 Ellen Margrethe Stein – dansk skuespillerinde
 Gertrude Stein – amerikansk forfatter
 Harald Stein – dansk biskop
 Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein – tysk statsmand
 Heinrich von Stein – tysk filosof
 Hendrik Stein – dansk chefredaktør og politiker
 Hermann von Stein (1854-1927) – prøjsisk general og krigsminister
 Jes Stein Pedersen – dansk journalist
 Jesper Stein – dansk journalist og forfatter
 Joseph Stein – amerikansk manuskriptforfatter
 Leonid Stein – sovjetisk skakstormester
 Lorenz von Stein – tysk socialøkonom og finansteoretiker
 Meïr Stein – dansk kunsthistoriker
 Sophus August Vilhelm Stein – dansk anatom og kirurg
 Th. Stein – dansk billedhugger
 Valdemar Stein – dansk kemiker

Personer med Stein som fornavn 
 Stein Bagger – dansk forretningsmand, tidligere direktør for it-selskabet IT Factory
 Stein Erik Lauvås – norsk politiker
 Stein Rokkan – norsk politolog og sociolog
 Stein Rønning – norsk karateudøver